L'appellation « église Saint-Milliau » peut désigner :
 l'église Saint-Milliau de Plonévez-Porzay, dans le Finistère,
 l'église Saint-Milliau de Ploumilliau, dans les Côtes-d'Armor, .